Ovo je popis država po potrošnji piva po glavi stanovnika.

Poveznice 

Pivo
Popis država po potrošnji alkoholnih pića po glavi stanovnika

Napomene 

^ U izvornim podacima, Kina nije rankirana, striktno govoreći Međutim, ovdje je uključena kao referentna točka, s obzirom na to da je bila uključena u izvještaj tvrtke Kirin.
^ Kombinacija potrošnje po glavi with respective populations at time of study.  Data taken verbatim from the Kirin report.
^  Podaci za Bugarsku se odnose na 2008. godinu i preuzeti su iz ovog izvora.

Izvori 

Pivo, potrošnja po državama per capita
Pivo, potrošnja po državama per capita